Izraz ponton (prema lat. ponto, genitiv pontonis: most od povezanih čamaca) je višeznačan:

 ponton (pomorstvo), u brodogradnji i pomorstvu, je plovni objekt plosnata četverokutna dna, čvrste konstrukcije prekrivene palubom. Služi za prijevoz otpadaka u lukama, kao platforma za bojenje brodova u brodogradilištima, za smještaj građevinskih skela, dizalica, strojeva i drugo, a može služiti i kao plutajući pristan.
 ponton (građevinarstvo), u vojništvu i građevinarstvu, je plutajući objekt koritasta oblika od drva, gume ili metala koji služi kao plovna potpora pontonskoga mosta, ili za prevoženje ljudi, vozila i opreme preko vode.
 pontonski most ili plutajući most je vrsta mosta koji se sastoji od međusobno povezanih plutajućih dijelova (pontona), a namijenjen za prijevoz ljudi ili vozila preko neke vodene površine. Pontonski mostovi su u pravilu privremene građevine, i najčešće se koriste u ratu u svrhu prijelaza rijeke. Nakon što ispune svrhu se obično uništavaju (kako bi spriječili neprijatelja da ih koristi) ili se rasklapaju radi ponovne uporabe.

Izvori